Il doppio  dello  Sarasota Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Brian Battistone e Ryler DeHeart erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ashley Fisher e Stephen Huss hanno battuto in finale Alex Bogomolov, Jr. e Alex Kuznetsov 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Rik De Voest /  Izak van der Merwe (semifinali)
  Ashley Fisher /  Stephen Huss (campioni)

  Brian Dabul /  John Paul Fruttero (ritiro)
  Lester Cook /  Brett Joelson (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Sarasota Open 2011